Херрман, Херрманн () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Херрман, Бернард (1911—1975) — американский кинокомпозитор, лауреат премий «Оскар», BAFTA и «Грэмми».
 
 
 Херрман-Вик, Дениз (род. 1988) — немецкая лыжница и биатлонистка.
 Херрман, Зигфрид (1932—2017) — восточногерманский легкоатлет.
 Херрман, Йоахим (1932—2010) — немецкий историк, археолог, специалист по истории балтийских славян, руководитель Центрального института старой истории Академии наук ГДР.
 Херрман, Патрик (род. 1991) — немецкий футболист, полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии».
 Херрман, Пауль (род. 1985) — немецкий шорт-трекист.
 Херрман, Петер (род. 1941) — немецкий дзюдоист.
 Херрман, Рихард (1923—1962) — немецкий футболист, нападающий сборной ФРГ, чемпион мира 1954 года.
 Херрман, Фриц (1885—1970) — бригадефюрер СС.
 Херрманн, Хайо (1913—2010) — немецкий военный лётчик.
 Херрманн, Халина (1938) — польская и немецкая легкоатлетка.
 Херрман, Ханс (род. 1928) — немецкий пилот Формулы 1.
 Херрманн, Эдвард (1943—2014) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Херрман, Эрих (1914—1989) — немецкий гандболист.

См. также 
 
 
 Германн